Ви́льгельм Я́коб Гравеза́нд (Willem Jacob 's Gravesande, 26 сентября 1688 — 28 февраля 1742) — нидерландский философ, физик и математик.

Будучи 19 лет от роду, написал сочинение по теории перспективы, обратившее на себя внимание геометров. Впоследствии был профессором в Лейдене, где деятельно распространял и развивал идею Ньютона. Описываемый в курсах физики прибор, состоящий из кольца и шара, служащий для демонстрирования расширения при нагревании, введён Гравезандом. Он же первый устроил гелиостат.

Главнейшие его сочинения:
 «Physices elementa mathematica experimentis confirmata, sive introductio ad Philosорhіаm Newtonianam» (1720);
 «Philosphiae Newtonianae institutiones» (Лейден, 1723);
 «Introductio ad philosophiam, metaphysicam et logicam» (Лейден, 1738).

Член Лондонского королевского общества (1715).

Примечания

Источники 
 
 

Физики по алфавиту
Физики Нидерландов
Математики по алфавиту
Математики Нидерландов
Ректоры Лейденского университета
Члены Лондонского королевского общества